Дивізіон 2: 1955–56 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 40 клубів, розділені на чотири групи. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби ІК «Браге» (Бурленге), Ликселе ІФ, ІФК Мальме та ГАІС Гетеборг. 

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі ІФК Мальме та ГАІС Гетеборг.

Турнірні таблиці

Норрланд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|Ликселе ІФ|| 18 || 9 || 6 || 3 || 35 || 17 || 18 || 24
|-
| 2 ||style="text-align:left"| «Фагервікс» ГФ (Тімро)|| 18 || 9 || 6 || 3 || 38 || 27 || 11 || 24
|-
| 3 ||style="text-align:left"|Буденс БК|| 18 || 10 || 2 || 6 || 43 || 36 || 7 || 22
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|ІФК Гольмсунд|| 18 || 8 || 5 || 5 || 37 || 31 || 6 || 21
|-
| 5||style="text-align:left"|Шеллефтео АІК|| 18 || 8 || 3 || 7 || 38 || 29 || 9 || 19
|-
| 6 ||style="text-align:left"|ГІФ Сундсвалль|| 18 || 8 || 2 || 8 || 31 || 33 || -2 || 18
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Юсне АІК|| 18 || 6 || 4 || 8 || 30 || 36 || -6 || 16
|- style="background: #deb0b0;"
| 8 ||style="text-align:left"|ІФК Естерсунд|| 18 || 4 || 7 || 7 || 25 || 33 || -8 || 15
|- style="background: #deb0b0;"
| 9 ||style="text-align:left"|Сандвікенс АІК|| 18 || 5 || 2 || 11 || 26 || 32 || -6 || 12
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|Соллефтео ГІФ|| 18 || 2 || 5 || 11 || 23 || 52 || -29 || 9
|}

Свеаланд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|ІК «Браге» (Бурленге)|| 18 || 10 || 5 || 3 || 45 || 30 || 15 || 25
|-
| 2 ||style="text-align:left"|Еребру СК|| 18 || 9 || 3 || 6 || 22 || 20 || 2 || 21
|-
| 3 ||style="text-align:left"|ІК «Сіті» (Ескільстуна)|| 18 || 8 || 4 || 6 || 34 || 34 || 0 || 20
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|ІФК Стокгольм|| 18 || 8 || 3 || 7 || 29 || 25 || 4 || 19
|-
| 5 ||style="text-align:left"|ІФК Ескільстуна|| 18 || 8 || 2 || 8 || 43 || 33 || 10 || 18
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Карлстадс БІК|| 18 || 6 || 5 || 7 || 31 || 29 || 2 || 17
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Сурагаммарс ІФ|| 18 || 6 || 4 || 8 || 38 || 44 || -6 || 16
|-
| 8 ||style="text-align:left"|Чепінг ІС|| 18 || 6 || 4 || 8 || 22 || 33 || -11 || 16
|- style="background: #deb0b0;"
| 9 ||style="text-align:left"|СК «Сіфгелла» (Сефле)|| 18 || 6 || 3 || 9 || 31 || 40 || -9 || 15
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|Карлскуга ІФ|| 18 || 4 || 5 || 9 || 27 || 34 || -7 || 13
|}

Східний Йоталанд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|ІФК Мальме|| 18 || 13 || 2 || 3 || 42 || 17 || 25 || 28
|-
| 2 ||style="text-align:left"|Кальмар ФФ|| 18 || 12 || 3 || 3 || 37 || 25 || 12 || 27
|-
| 3 ||style="text-align:left"|Мутала АІФ|| 18 || 9 || 4 || 5 || 37 || 19 || 18 || 22
|-
| 4 ||style="text-align:left"|БК «Дербі» (Лінчепінг)|| 18 || 7 || 5 || 6 || 32 || 29 || 3 || 19
|-
| 5 ||style="text-align:left"|ІК «Слейпнер» (Норрчепінг)|| 18 || 7 || 3 || 8 || 30 || 32 || -2 || 17
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Нибру ІФ|| 18 || 5 || 6 || 7 || 32 || 29 || 3 || 16
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Ландскруна БоІС|| 18 || 6 || 3 || 9 || 29 || 33 || -4 || 15
|-
| 8 ||style="text-align:left"|Отвідабергс ФФ|| 18 || 5 || 4 || 9 || 26 || 39 || -13 || 14
|- style="background: #deb0b0;"
| 9 ||style="text-align:left"|ІФК Треллеборг|| 18 || 5 || 3 || 10 || 21 || 41 || -20 || 13
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|Треллеборг ФФ|| 18 || 4 || 1 || 13 || 23 || 45 || -22 || 9
|}

Західний Йоталанд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|ГАІС Гетеборг|| 18 || 15 || 0 || 3 || 48 || 18 || 30 || 30
|-
| 2 ||style="text-align:left"|ІФ «Ельфсборг» (Бурос)|| 18 || 14 || 1 || 3 || 60 || 23 || 37 || 29
|-
| 3 ||style="text-align:left"|«Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг)|| 18 || 11 || 2 || 5 || 46 || 27 || 19 || 24
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|Геганес БК|| 18 || 10 || 3 || 5 || 51 || 41 || 10 || 23
|-
| 5||style="text-align:left"|«Ергрюте» ІС (Гетеборг)|| 18 || 9 || 2 || 7 || 46 || 44 || 2 || 20
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Ваггеридс ІК|| 18 || 8 || 1 || 9 || 36 || 47 || -11 || 17
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Гускварна ІФ|| 18 || 3 || 6 || 9 || 27 || 39 || -12 || 12
|-
| 8 ||style="text-align:left"|Роо ІФ|| 18 || 3 || 5 || 10 || 27 || 41 || -14 || 11
|-
| 9 ||style="text-align:left"|Чінна ІФ|| 18 || 2 || 4 || 12 || 17 || 42 || -25 || 8
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|БК «Геккен» (Гетеборг)|| 18 || 1 || 4 || 13 || 17 || 53 || -36 || 6
|}

Плей-оф на підвищення в Аллсвенскан 
 ІК «Браге» (Бурленге) - ІФК Мальме 0-1, 2-2
 Ликселе ІФ - ГАІС Гетеборг  0-2, 0-8

ІФК Мальме та ГАІС Гетеборг підвищилися в Аллсвенскан.

Кваліфікація або пониження

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1955 у Швеції
1956 у Швеції